Oradour puede referirse a: 

 Oradour, comuna francesa situada en Cantal.
 Oradour, comuna francesa situada en Charente.